Чарльз Янг:
 Янг, Чарльз Дюк (1812—1891) — английский историк.
 Янг, Чарльз Майн — английский актёр XIX века.